

Geografia 
 Köprülü – nome turco di Veles, città della Macedonia del Nord
 Köprü – antico nome della città turca di Vezirköprü

Persone

Visir 
 Mehmet Köprülü (1583-1661) – militare albanese, gran visir dell'Impero ottomano, dal 1656 alla morte
 Fazil Ahmet Köprülü (1635-1676) – gran visir dell'Impero ottomano
 Mustafa Köprülü (1637-1691) – gran visir dell'Impero ottomano
 Hüseyin Köprülü (morto nel 1702) – gran visir dell'Impero ottomano
 Numan Köprülü (morto nel 1719) – gran visir dell'Impero ottomano
 Abdullah Köprülü (1684-1735) generale ottomano

Politici e storici 
 Mehmet Fuad Köprülü (1890-1966) – politico e storico turco

Altri 
 Murat Koprulu – Presidente dell'American Turkish Society (ATS), organizzazione no-profit, e Amministratore Delegato della Multilateral Funding International (MFI), un fondo per le emergenze con sede a New York

Altro 
 Köprülü – famiglia di Gran Vizir e di Paschà dell'Impero ottomano di origine albanese
 Settore Koprulu – luogo immaginario dell'universo di StarCraft